Мики:


Фамилия 
 Мики, Брайан (род. 1962) — канадский кёрлингист японского происхождения.
 Мики, Джимми (род. 1971) — английский профессиональный игрок в снукер.
 Мики, Джордан (род. 1994) — американский профессиональный баскетболист.
 Мики, Киёси (1897—1945) — японский философ.
 Мики, Муцуко (1917—2012) — японская антивоенная активистка, супруга Такэо Мики.
 Мики, Павел (1565—1597) — святой Римско-Католической Церкви, мученик, канонизированный вместе с другими японскими мучениками.
 Мики, Рюки (1904—1967) — японский теннисист.
 Мики, Синъитиро (род. 1968) — сэйю, член 81 Produce.
 Мики, Таку — современный японский поэт и прозаик. Настоящее имя — Мики Томита.
 Мики, Такэо — политический деятель, 66-й премьер-министр Японии.
 Мики, Фанни — колумбийская актриса и театральная постановщица.

Имя 
 Мики — японское женское имя. Может записываться различными сочетаниями кандзи, а также каной, и в зависимости от написания имеет различные значения.
 Ито, Мики (род. 1962) — известная японская сэйю.
 Фудзимото, Мики (род. 1985) —  японский идол, певица, участница поп-группы Morning Musume.
 Фурукава, Мики (род. 1979) — японская певица и музыкант.
 Андо, Мики (род. 1987) — японская фигуристка.

Псевдоним 
 Мики Фин — британский диджей и музыкальный продюсер.

Топоним 
 Мики (дим) — община Греции.
 Мики (Ксанти) — населённый пункт в общине Мики в Греции.
 Мики (город) — город в Японии, находящийся в префектуре Хёго.
 Мики (посёлок) — посёлок в Японии, находящийся в уезде Кита префектуры Кагава.

См. также 
 Микки

Японские женские имена
Страницы значений:Тёзки